Hotel Monopol w Katowicach
 Hotel Monopol we Wrocławiu
 Hotel BEST WESTERN Kraków Old Town, dawniej Hotel Monopol w Krakowie
 Hotel Scandic w Gdańsku, dawniej Hotel Monopol